Cima da Aldea puede referirse a:

Cima da Aldea (Crecente), lugar de la parroquia de Rebordechán, concello de Crecente.
Cima da Aldea (Santiso), lugar de la parroquia de Barazón, concello de Santiso.
Cima da Aldea (Castromao), lugar de la parroquia de Castromao, concello de A Veiga.
Cima da Aldea (Castromarigo), lugar de la parroquia de Castromarigo, concello de A Veiga.
Cima da Aldea (Bodaño), lugar de la parroquia de Bodaño, concello de Vila de Cruces.
Cima da Aldea (Ollares), lugar de la parroquia de Ollares, concello de Vila de Cruces.
A Cima de Aldea, lugar de la parroquia de Toiriz, concello de Vila de Cruces.